Сезон 1897/98 стал для «Ньютон Хит» шестым сезоном в Футбольной лиге и четвёртым сезоном во Втором дивизионе.

Команда завершила сезон на 4-м месте. В Кубке Англии  добрались до второго раунда, в котором уступили «Ливерпулю».

Также в этом сезоне «Ньютон Хит» одержал свою первую победу в Большом кубке Ланкашира, победив «Блэкберн Роверс» в финале со счётом 2:1 (оба гола забил Джимми Коллинсон). В Большом кубке Манчестера «язычники» проиграли «Манчестер Сити» в переигровке полуфинала.

Второй дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Большой кубок Ланкашира

Большой кубок Манчестера

Прочие матчи

Статистика игроков

Трансферы

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания

Источники

Ссылки 
 Сезон 1897/98 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1897/1898
Ньютон Хит